A 90 824-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
Az M0-s autóút 44. és 45. kilométerei között található ecseri csomópont egyik átkötő útja. A 31 110-es útból ágazik ki és Budaörs felé hajt fel le az M0-sra, a 44,400-as kilométerszelvény közelében betorkollva. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 269 méter.

A csomópont többi ága: a Budakalász felől lehajtó 90 823-as, Budaörs felé felhajtó 90 824-es, a Budaörs felől lehajtó 90 821-es és a Budakalász felé felhajtó 90 822-es utak.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

90824
Ecser